|-
| 166401 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166402 - || || 4 de juliol de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166403 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166404 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166405 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166406 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166407 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166408 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166409 - || 2002 OP || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166410 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166411 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166412 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166413 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166414 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166415 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166416 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166417 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166418 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166419 - || || 29 de juliol de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166420 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166421 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166422 - || || 5 d'agost de 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 166423 - || || 5 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166424 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166425 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166426 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166427 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166428 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166429 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166430 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166431 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166432 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166433 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166434 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166435 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166436 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166437 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166438 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166439 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166440 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166441 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166442 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166443 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166444 - || || 11 d'agost de 2002 || Needville || Needville
|-
| 166445 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166446 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166447 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166448 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166449 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166450 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166451 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166452 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166453 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166454 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166455 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166456 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166457 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166458 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166459 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166460 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166461 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166462 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166463 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166464 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166465 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166466 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166467 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166468 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166469 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166470 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166471 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166472 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166473 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166474 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166475 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166476 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166477 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166478 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166479 - || || 13 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166480 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166481 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166482 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166483 - || || 15 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166484 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166485 - || || 14 d'agost de 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 166486 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166487 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166488 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166489 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166490 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166491 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166492 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166493 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166494 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166495 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166496 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166497 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166498 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166499 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166500 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

6